Андре́й Алекса́ндрович Чи́бисов () — российский хоккеист, правый нападающий клуба КХЛ «Металлург» Магнитогорск.

Карьера 
Начинал играть в хоккейной школе прокопьевского «Шахтёра». Оттуда перешёл в клуб ВХЛ «Рубин», где был замечен клубом КХЛ «Югра». На второй год выступления был обменен в «Ак Барс».

25 октября 2017 года «Ак Барс» обменял Чибисова в магнитогорский «Металлург» на Ярослава Косова. В «магнитке» Чибисов дорос до игрока второй сборной России.

2 июня 2019 года подписал контракт на один год с клубом НХЛ «Виннипег Джетс» на сумму 792,5 тыс. долларов. Сезон 2019/20 начал в фарм-клубе «Джетс», команде АХЛ «Манитоба Мус». 16 февраля 2020 года дебютировал в НХЛ в матче против «Чикаго Блэкхокс».

Статистика

Клубная карьера

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 февраля 2022 года) — за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на XXIIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине (Китайская Народная Республика)

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккейные нападающие
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Шахтёр» Прокопьевск
Игроки ХК «Тюменский легион»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Барс»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки «Виннипег Джетс» (с 2011)
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Незадрафтованные игроки НХЛ